Кра́сный Кут — город (с 1966) в России, административный центр Краснокутского района Саратовской области. Красный Кут имеет несколько поселений-спутников: Норки (в прошлом населяемый немцами); Ахмат (основан крестьянами-старообрядцами); Лавровка (в прошлом населяемый в основном украинцами) и Верхний Еруслан (также населяемый украинцами).

Численность населения —  человек ().

История 
Основан в 1837 году на правом берегу реки Еруслан переселенцами (крестьянами-украинцами) из Харьковской губернии, которые и называли село Красный Кут — «красивый угол» в честь города Краснокутск. По другим данным город основан в 1819 году. Первые поселенцы — беглые русские, казаки, а также мордва, татары и чуваши, пришедшие из Среднего Поволжья.

В начале XX века Красный Кут стал крупным торговым пунктом с большим базаром, где закупалось в год до 2500 вагонов зерна. В селе было 2 православные церкви, частная прогимназия, ремесленное училище, 2 церковно-приходские школы, лютеранская школа и церковь. Действовало 5 банковских учреждений русского и международного банков, телеграфное отделение. Была земская больница, работала селекционная опытная сельхозстанция.

В первые послереволюционные годы решением местных органов власти село Красный Кут преобразовано в город. Декретом ВЦИК РСФСР от 24 августа 1925 года Красный Кут вновь преобразован в сельское поселение.

В период существования Республики Немцев Поволжья Красный Кут был центром Краснокутского кантона.

В 1924 году открыт зоотехникум. Согласно переписи населения 1926 года в Красном Куте проживало 7915 человек, из них немцев — 986 (12,5 %). В 1926 году в Красном Куте имелись кооперативная лавка, сельскохозяйственные кредитное и кооперативное товарищества, 2 сельскохозяйственные артели, 2 начальные и 2 средние школы, детдом, 2 библиотеки, полеводческий техникум, народный дом, музей, клуб, сельсовет. В 1931 году открыта электростанция, в 1929 году — яично-птичный комбинат, педучилище, в 1930 — машинно-тракторная мастерская, в 1923 году — ремонтная мастерская и мастерская.

4 декабря 1938 года село Красный Кут преобразовано в рабочий посёлок.

В сентябре 1941 года немецкое население было депортировано. После ликвидации АССР Немцев Поволжья город стал центром Краснокутского района Саратовской области. С сентября 1941 по июнь 1943 года в здании школы № 3 располагался военный госпиталь № 1315 (здание не сохранилось).

11 июля 1966 года Красный Кут получил статус города.

Физико-географическая характеристика 
Город расположен в Низком Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на правом берегу реки Еруслан (левый приток Волги), в 117 км к юго-востоку от Саратова. Рельеф — полого-увалистый.
Почвы каштановые солонцеватые и солончаковые.

В городе расположена узловая железнодорожная станция Приволжской железной дороги, на север идёт линия на станцию Урбах, на юг линия на Астрахань, на юго-восток линия на Александров Гай.

В городе при КЛУГА имеется аэропорт местных воздушных линий, однако несмотря на имеющийся статус ни пассажирских, ни грузовых перевозок не выполняется, аэродром используется только в учебных целях.

 Климат
Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 6,7 °C, многолетняя норма осадков — 392 мм. В течение года количество выпадающих осадков распределено относительно равномерно: наименьшее количество осадков выпадает в марте (21 мм), наибольшее — в июне (42 мм).

Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения по годам:

Национальный состав

СМИ 
Телевидение

Государственное ТВ:
 Первый Канал
 Россия 1 / ГТРК Саратов
 ТВЦ
Радио

Сейчас вещают:
 100,0 Русское Радио (ООО «Стройфинторг»)
 106,6 Радио Шансон (ООО «Стройфинторг»)
Пресса

В городе выходит газета «Краснокутские вести», которая является официальным органом администрации муниципального образования. Тираж печатного издания составляет 4972 экз., выходит два раза в неделю (вторник и суббота). Газета имеет свой сайт.

Экономика 
Промышленность
В городе расположены: арматурный завод, электромеханический завод, молокозавод, пищекомбинат, завод по переработке семян сорго, элеватор, птицекомбинат. В городе базируются несколько передвижных механизированных колон (ПМК). По состоянию на 1952 год имелись также маслодельно-сыроваренный завод, кирпичный завод (работал до 1990-х годов). В Краснокутском районе расположена селекционная станция «Красный Кут».

Из предприятий железнодорожного транспорта в городе имеются: подменный пункт локомотивов от локомотивного депо Ершов (ранее было самостоятельное паровозное депо), Краснокутская дистанция пути (ПЧ).

Торговля

В городе действуют такие торговые сети как «Пятёрочка»,"Семейный", «Магнит», «Эльдорадо», «Стройград», «Флагман», «Эксперт», «Связной», «Евросеть», «Гроздь» и «Рубль Бум»

Учебные заведения 
В городе расположено Краснокутское лётное училище гражданской авиации, три общеобразовательные школы, один лицей-интернат РЖД № 5, филиал при СГАУ, профтехучилище, музыкальная школа.

3 сентября 1941 года Степан Анастасович Микоян окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов, к тому времени эвакуированную в Красный Кут.

Достопримечательности 
 В городе имеется Свято-Троицкая церковь.
7 августа 1961 года близ Красного Кута приземлился спускаемый аппарат космического корабля Восток-2, пилотируемого летчиком-космонавтом Г. С. Титовым. На месте приземления установлен обелиск.
Краснокутский краеведческий музей им. Г. С. Титова.

Известные уроженцы 
 Сторожаков, Геннадий Иванович (1939—2016) — советский и российский терапевт и клиницист, академик РАН (2013; академик РАМН с 2005), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2002).
 Зимина, Юлия Александровна (р. 1981) — актриса театра и кино.
 Лившиц, Владимир Моисеевич (р. 1946) — писатель.
 Пузач, Анатолий Кириллович (1941—2006) — футболист.
 Харламов, Семён Ильич (1921—1990) — лётчик, Герой Советского Союза
 Бикмурзин, Сергей Фёдорович (1946-2021) — журналист, писатель.

Примечания

Ссылки 
 Красный Кут на сайте «Все о Саратове и Саратовской области»
 Красный Кут в Большой Саратовской Энциклопедии
 Красный Кут в энциклопедии «Мой город»
 Станция Красный Кут на сайте «История Рязанско-Уральской железной дороги»
 Города Заволжья: Красный Кут

Населённые пункты Краснокутского района (Саратовская область)
 
Районные центры Саратовской области
Места поселения российских немцев